Imarnit bezeichnet:
 Imarnit (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Imarnit (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland